Juli Cèsar va tenir dues germanes de nom, ambdues, Júlia:
 Júlia Major.
 Júlia Menor.